Canavoura é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Ferula communis subsp. catalaunica
 Thapsia villosa var. villosa